Le chipèque pardon est le nom donné à La Réunion aux mantes religieuses.

“Chipèque” dérive du malgache tsipekona et désigne aussi bien les mantes, les phasmes et les sauterelles ; “pardon” fait référence à la posture des pattes avant comme en position de prière les mains jointes.

Il existe deux espèces présentes à la Réunion :
 Paramantis prasina, 
 Polyspilota aeruginosa.

Mantoptère (nom vernaculaire)
Mantidae
Nom d'insecte ambigu